plaatsen in de VS:
Elliott (Illinois)
Elliott (Iowa)
Elliott (North Dakota)
Elliott 6m, een zeilboot
Elliott (band), een rockband uit Louisville KY
Elliott (hedgefonds), een Amerikaans hedgefonds
Elliott (motorfiets), een motorfietsmerk
 Winterstorm Elliott (2022, Noord-Amerika)